Grundlochgraben ist ein Gewässername:
 Grundlochgraben (Aisch), rechter Zufluss der Aisch zwischen Bad Windsheim und Lenkersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Grundlochgraben (Kübelbach), rechter Zufluss des Kübelbachs (linker Oberlauf der Glatt) nach Hallwangen, Stadt Dornstetten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Grundlochgraben (Wutach), rechter Zufluss der Wutach nach Ofteringen, Gemeinde Wutöschingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Grundgraben